Název Suceava má několik míst v Rumunsku:

 Rumunské město – Suceava
 Rumunská župa – Suceava (župa)
 Rumunská řeka – Suceava (řeka)
 Rumunská planina – Suceava (planina)